Юлия Викторовна Батенкова-Бауман (; род. 20 сентября 1983 года в Симферополе, Крымская АССР, Украинская ССР, СССР) — украинская биатлонистка, лыжница. Заслуженный мастер спорта Украины.

Биография 
Юлия Викторовна Батенкова-Бауман родилась 20 сентября 1983 года в городе Симферополь. С пяти до восьми лет занималась гимнастикой. В результате автомобильной катастрофы в 1991 году получила травму, которая повлекла ампутацию правой руки. В аварии погибли её мать и брат. Сейчас занимается лыжными гонками и биатлоном в Волынском областном центре «Инваспорт».

Спортивная карьера 
Свою спортивную карьеру начала с легкой атлетики. Многократная чемпионка Украины по легкой атлетике на беговых дистанциях 400 м и 1500 м. С 2004 года начала заниматься зимними видами спорта. Юлия стала призёром на этапах Кубков мира по лыжным гонкам сезона 2004—2005 годов. Она является мастером спорта Украины международного класса по лыжным гонкам и биатлону (2005 год, 2006 год).

Юлия стала чемпионкой, серебряным и бронзовым призёром по лыжным гонкам и серебряным призёром по биатлону Кубка мира 2007 года. В 2008 году — серебряным и трёхкратным бронзовым призёром по лыжным гонкам и биатлону Кубка мира 2008 года среди спортсменов-инвалидов с поражениями опорно-двигательного аппарата.

В 2009 году она стала чемпионкой и серебряным призёром по лыжным гонкам Кубка мира в Сьюсьоен, Норвегия; чемпионкой (на длинной дистанции) и двукратной серебряным призёром (в эстафете, на средней дистанции) на лыжных гонках Чемпионата мира 2009 года в Вуокатти, Финляндия.

В Чемпионате мира 2011 года, по результатам выступлений, Юлия завоевала серебряную и бронзовую медали в лыжных гонках (на длинной и средней дистанциях). На Кубке мира 2011 года спортсменка завоевала бронзовую медаль в лыжных гонках с преследованием 7,5 км. По результатам участия в Кубках мира 2012 года получила четыре золотых и три серебряных медалей.

На Чемпионате мира 2013 года в Солефти, Швеция получила две золотых наград в лыжных гонках (на длинной дистанции) и биатлоне (на короткой дистанции), а также две серебряные медали в лыжных гонках (на средней дистанции) и эстафете (смешанный класс). Она является двукратным серебряным призёром финала Кубка мира 2013 года.

В январе 2014 года в Вуокатти, Финляндия она завоевала «серебро» (биатлон, гонка преследования) и три «бронзы» (биатлон, короткая дистанция, 6 км; лыжные гонки, средняя и короткая дистанции). В Оберстдорф, Германия она получила серебряные (лыжные гонки, средняя дистанция 5 км классический стиль) и бронзовые медали (лыжные гонки, длинная дистанция, свободный стиль 15 км). В Оберрид, Германия получила «бронзу» по биатлону (средняя дистанция).

Награждена орденом «За заслуги» III степени (2018), орденом княгини Ольги III степени (2006 год), II степени (2010 год) и I степени (2014 год).

Спортивные достижения 
  — Зимние Паралимпийские игры 2006 года (лыжные гонки, 10 км.)
  — Зимние Паралимпийские игры 2006 года (лыжные гонки, 5 км.)
  — Зимние Паралимпийские игры 2006 года (лыжные гонки, 15 км.)
  — Зимние Паралимпийские игры 2006 года (биатлон, 3 x 2,5 км.)
  — Зимние Паралимпийские игры 2006 года (биатлон, 12,5 км.)
  — Лыжные гонки, индивидуальная гонка, 5 км (5 км)
  — Лыжные гонки (эстафета, 3х2, 5 км)
  — Зимние Паралимпийские игры 2010 года (биатлон, 15 км инд. гонка)
  — Зимние Паралимпийские игры 2010 года (лыжные гонки, Спринт 1 км, классика)
  — Зимние Паралимпийские игры 2014 (биатлон, 6 км.)
  — Зимние Паралимпийские игры 2014 года (лыжные гонки, 15 км.)

Примечания 

Полные кавалеры ордена княгини Ольги
Биатлонисты Украины
Лыжники Украины
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2010 года
Серебряные призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Паралимпийских играх 2018 года
Чемпионы зимних Паралимпийских игр 2018 года
Чемпионы Паралимпийских игр от Украины
Чемпионы Паралимпийских игр по лыжным гонкам
Инваспорт